Сант-Эджидио-дель-Монте-Альбино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 8199 человек (2008 г.), плотность населения составляет 1367 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 84010. Телефонный код — 081.

Покровителями коммуны почитаются святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря, святая равноапостольная Мария Магдалена и святой Эгидий. Во второе воскресение июля особо поминается Пресвятая Богородица (Madonna delle Grazie).

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики